Demetri de Tars (satirògraf)
 Demetri de Tars (gramàtic)